Elisabeta de Boemia se poate referi la: 

Elisabeta Richza a Poloniei (1288–1335), fiica lui Przemysl al II-lea al Poloniei și soția lui Venceslau al II-lea al Boemiei.
Elisabeta de Boemia (1292–1330), fiica lui Venceslau al II-lea de Boemia și soția lui Ioan de Luxemburg, rege al Boemiei.
Elisabeta de Pomerania (1347–1393), soția lui Carol al IV-lea de Luxemburg, Împăratul Sfântului Imperiu Roman și rege al Boemiei.
Elisabeta de Boemia (1358–1373), fiica lui Carol al IV-lea de Luxemburg, Împăratul Sfântului Imperiu Roman și rege al Boemiei.
Elisabeta, Ducesă de Luxemburg (1390–1451), nepoata lui Carol al IV-lea de Luxemburg.
Elisabeta de Boemia (1409–1442), fiica lui Sigismund de Luxemburg, Împăratul Sfântului Imperiu Roman și rege al Boemiei, soția lui Albert al II-lea de Habsburg, rege romano-german și rege al Boemiei și Ungariei.
Elisabeta de Austria (1436–1505), fiica lui Albert al II-lea, rege romano-germa și rege al Boemiei și Ungariei, și a Elisabetei de Boemia, soția lui Casimir al IV-lea al Poloniei.
Elisabeta Stuart (1596–1662), fiica lui Iacob al VI-lea al Scoției (Iacob I al Angliei), soția lui Frederic al V-lea, Principe Elector Palatin și rege al Boemiei.
Elisabeta de Boemia, prințesă palatină (1618–1680), fiica lui Frederic al V-lea, Principe Elector Palatin și a Elisabetei Stuart, filosof și corespondent al lui Descartes.